Filipe de Oliveira (conquistador) (?-1627) — militar português, conquistador do Reino de Jaffna
 Filipe de Oliveira Néri (1820-1869) — jornalista, militar e político brasileiro
 Felipe Daudt de Oliveira (1890-1933) — poeta, jornalista, farmacêutico, empresário, esportista e escritor brasileiro

Desambiguações de antropônimos